Branda Lucioni – militare italiano (1740-1803)
 Danella Lucioni – modella peruviana (1984 – )
 Luigi Lucioni –  pittore realista, ritrattista e paesaggista italiano (1900-1988)
 Fabio Lucioni – calciatore italiano (1987)
 José Luccioni – tenore francese (1903-1978)